Булат:
 «Булат» — российский футбольный клуб из Череповца.
 «Шахтёр-Булат» (ранее — «Булат») — советский и казахстанский футбольный клуб из города Темиртау.